Dr. Jiří Ponert (1937 -) é um botânico, explorador e professor checo.

Tem realizado numerosas expedições à Ásia, sendo um especialista na flora tropical asiática e também em plantas medicinais.

Ligações externas
  

Botânicos da Chéquia
Exploradores da Chéquia